Tamilowie – naród z grupy ludów drawidyjskich, posługujący się językiem tamilskim
 Język tamilski – język z rodziny drawidyjskiej
 Pismo tamilskie – indyjski system pisma
 Tamilskie pismo brahmi – południowoindyjska odmiana pisma brahmi
 Tamilnadu – stan w południowych Indiach
 Tamilskie Tygrysy – tamilska organizacja separatystyczna
 Tamilska Wikipedia – edycja Wikipedii tworzona w języku tamilskim
 Śiwaizm tamilski – szkoła indyjskiego śiwaizmu
 Kuna tamilska – gatunek ssaka z rodziny łasicowatych
 Mysz tamilska – endemiczny gatunek gryzoni z rodziny myszowatych
 Ryjówek tamilski – gatunek owadożernego ssaka z rodziny ryjówkowatych